Черногорци  може да се отнася за:

 Черногорци (етноним), етнически черногорци, южнославянски народ
 Черногорци (демоним), население на Черна гора

Вижте също 
 Черна гора (пояснение)